Gmina Radków je označení dvou gmin v Polsku:

 Gmina Radków (Dolnoslezské vojvodství) – gmina v Dolnoslezském vojvodství
 Gmina Radków (Svatokřížské vojvodství) – gmina ve Svatokřížském vojvodství